Cerro Largo (Rio Grande do Sul), een stad en gemeente in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul;
Cerro Largo (microregio), een microregio in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul.
Cerro Largo (departement), een departement in het oosten van Uruguay aan de grens met Brazilië;
Cerro Largo FC, een Uruguayaanse voetbalclub uit Melo